Lehaie ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Houzeau de Lehaie (1832–1922), belgischer Politiker
 Jean Houzeau de Lehaie (1867–1959), belgischer Botaniker
 Jean-Charles Houzeau de Lehaie (1820–1888), belgischer Astronom

Sonstiges:
 Lehaie Point, Landspitze der Brabant-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis